De Deense voetbalbeker 2001–02 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 48ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen DONG Cup geheten, begon in juli 2001 en eindigde op 9 mei 2002 met de finale in het Parken Stadion (28.841 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen onder leiding van scheidsrechter Tonny Poulsen. Odense BK won de beker voor de vierde keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 2-1 te winnen van FC Kopenhagen.

Schema

Zie ook
SAS Ligaen 2001/02

Bekervoetbal 2001/02
2002